Fram este un adverb norvegian, însemnând înainte, care se poate referi la

Expediție 

 Expediția Fram, expediție norvegiană polară condusă de Fridtjof Nansen

Nave maritime 

 Fram (Nansen), vas de tip goeletă, cu care celebrul explorator norvegian Fridtjof Nansen a explorat Arctica
 MS Fram, vas de croaziră al companiei Hurtigruten Group

Muzeu 

 Muzeul Fram, conform originalului din norvegiană, Frammuseet, muzeu dedicat expediției polare norvegiene omonime.

Locuri 

 Strâmtoarea Fram, din Oceanul Arctic
 Fram, California, fostă comunitate din Comitatul Kern
 Fram, Paraguay, oraș din Itapúa, Paraguay
 Fram, Slovenia, sat din Slovenia
 Framlingham, orășel din Anglia
 Fram (crater), crater pe planeta Marte explorat de vehiculul Opportunity Rover

 Opere literare 

 Fram, ursul polar, povestire pentru copii scrisă de Cezar Petrescu
 Fram (piesă), piesă de Tony Harrison

 Alte utilizări 

 Fram, este un miniserial TV din 1983.
 Knattspyrnufélagið Fram, club de fotbal din Islanda
 Fram (companie), firmă care produce diferite filtre pentru autovehicule
 Fram (filtre), produsele de filtrare ale companiei omonime
 Fram (frigidere), aparat frigorific produs în România în perioada comunistă de Uzina Mecanică Sadu (astăzi Bumbești-Jiu). Producția industrială de frigidere „Fram” era o acoperire pentru producția de armament de la UM Sadu. Aparatele frigorifice Fram erau proiectate pe principiul clasic al spiralei cu amoniac, fără compresor.

 Acrominul FRAM 

 FRAM  Federația Română de Arte Marțiale
 FRAM  Fleet Rehabilitation and Modernization, program al United States Navy de modernizare a flotei sale de ditrugătoare
 FRAM  FRAM (transport public), companie de transport public care a operat între 1974 și 1996 în provincia olandeză Friesland
 FRAM  Fellow of the Royal Academy of Music al Universităţii din Londra
 FRAM  Ferroelectric RAM, dispozitiv electronic care utilizeză efectul feroelectric pentru a produce memorie aleatorie de joasă densitate 
 FRAM'  Functional Resonance Analysis Method''

Nume proprii